Андрей Кауфманн (, фамилия при рождении — Сингелеев; род. 7 июля 1975 года в Усть-Каменогорске, Казахская ССР, СССР) — казахстанский и немецкий хоккеист, центральный нападающий клуба «Битигхайм-Биссинген».

Карьера 
Воспитанник усть-каменогорского хоккея.

Выступал за «Торпедо», выступавшее в МХЛ. Сыграл 58 игр.

Привлекался в молодёжную сборную Казахстана на чемпионат мира 1995 года, где в 5 играх забил 6 шайб и сделал 5 результативных передач.

На чемпионат мира 1996 года привлекался в национальную сборную Казахстана. В 7 играх набрал 3+4 очка.

Сезон 1997/98 «Торпедо» выступало в высшей лиге. Андрей сыграл 16 игр.

Начиная с сезона 1998/99 выступает в Германии. В DEL провёл 52 игры.

Во втором по силе дивизионе провёл 447 игр, 150 игр — в третьем дивизионе. В Региональной лиге провёл 89 игр.

Ссылки 
 

Иммигрировавшие в Германию из Казахстана
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты Германии
Хоккейные нападающие
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Фюссен»
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки ХК «Гриззлис Вольфсбург»
Игроки ХК «Дрезднер Айсловен»
Игроки ХК «Равенсбург»
Игроки ХК «Битигхайм Стилерз»
Игроки ХК «Швеннингер Уайлд Уингз»